

Persone 
 Bruno Brunini – poeta e scrittore italiano
 Federica Brunini – scrittrice, giornalista e fotografa italiana

Altro 
 5758 Brunini – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
 Bruni